Leer poate fi:

 Leer - un oraș din landul Saxonia Inferioară, Germania
 Leer (Westfalen) - un cartier al orașului Horstmar din landul Renania de Nord - Westfalia, Germania